Robert Durrer peut désigner les personnalités suivantes :

 Robert Durrer (1867-1934), historien, historien de l’art, magistrat et archiviste suisse ;
 Robert Durrer (1836–1889), juriste et homme politique suisse ;
 Robert Durrer (1890-1978), ingénieur métallurgiste suisse, professeur à l'ETH de Zurich ;